Mutukula steht für:

 Mutukula (Uganda), ugandischer Teil der Grenzstadt
 Mutukula (Tansania), tansanischer Teil der Grenzstadt